Evindissi peut désigner :
 Evindissi, un village du Cameroun dans la commune de Bengbis ;
 Evindissi, un village du Cameroun dans la commune de Bikok ;
 Evindissi, un village du Cameroun dans la commune d'Ebolowa ;
 Evindissi, un village du Cameroun dans la commune de Sangmélima.